Горя́ева — женская форма фамилии . Известные носительницы: Горяева, Елена Игоревна (род. 1973) — российская телеведущая, корреспондент.
 Горяева, Любовь Витальевна (род. 1946) — советский и российский востоковед, переводчик; дочь Виталия Николаевича Горяева.
 Горяева, Татьяна Михайловна (род. 1951) — российский историк-архивист, директор РГАЛИ, заслуженный работник культуры России.